Osorno se poate referi la:

Osorno, Chile, oraș din Chile
Provincia Osorno , provincie din Chile 
Osorno (vulcan), vulcan de 2.661 metri, situat în Chile
Osorno la Mayor, un municipio în Provincia Palencia, Castila și León, Spania

José Francisco Osorno